

Environnement 
Dans le domaine environnemental, le verbe « Détériorer » (verbe transitif signifiant Rendre pire, abîmer, gâter) est utilisé avec le sens de détériation physique ou fonctionnelle de population de taxons ou d'habitats. La détérioration d'un environnement est une des formes de perturbation écologique.
En Europe, la législation européenne prévoit que les états agissent pour limiter la détérioration de l'environnement dans les zones Natura 2000 et ZPS.

La dégradation physique d'un Habitat peut être évaluée directement au moyen d'une série d'indicateurs ( réduction de la superficie ou des caractéristiques de l'habitat).
Les perturbations, en revanche, ne touchent pas directement les conditions physiques. Cependant, si elles sont significatives, elles sont susceptibles de déclencher des modifications des paramètres physiques ayant les mêmes résultats qu'une détérioration. Lorsque les perturbations sont assez « significatives » pour entraîner de tels changements, elles doivent être évaluées de la même manière qu'une « détérioration », au moyen des indicateurs de l'État de conservation.

Dans le domaine de l'immobilier 
La détérioration ou dépréciation physique est un des trois éléments de dépréciation des immeubles, les autres étant la désuétude fonctionnelle (ou obsolescence) et la désuétude économique.

La détérioration est la perte de valeur d’un immeuble causée par l’âge et l'usure matérielle.  Elle peut être corrigible (une toiture à remplacer) ou incorrigible (le vieillissement normal).

Science des matériaux 
Voir Vieillissement, Endommagement et Dégradation d'un polymère.

Article connexe 
 Glossaire de l'immobilier

Immobilier
Gestion des espèces et des milieux